Kunětická bezeichnet:
 Kunětická, Pseudonym von Božena Viková-Kunětická (1862–1934), tschechische Schriftstellerin und Politikerin
 Kunětická hora (Kunietitzer Berg), 307 m hoher Berg bei Kunětice in Tschechien
 Burg Kunětická Hora (deutsch Kunburg), Burg auf dem Kunětická hora

Siehe auch:
 Kunětice, Gemeinde im Okres Pardubice in Tschechien